Баден-Баден 1981 — международный шахматный турнир, проходивший с 7 по 23 июля 1981 года в Баден-Бадене.

В турнире участвовали 14 шахматистов из 9 стран. Многие участники турнира в разные годы участвовали в соревнованиях претендентов и межзональных турнирах. Победу в соревновании разделили гроссмейстеры Э. Майлс и З. Рибли, на очко опередившие В. Л. Корчного. На пол-очка от Корчного отстали еще 4 шахматиста.

Немецкий мастер Г. Бастиан выполнил норму балла международного мастера (две другие нормы он выполнил только спустя четверть века и звание получил в 2005 г.).

Турнирная таблица

Литература

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Баден-Баден (шахматный турнир)
1981 год в шахматах
Июль 1981 года
Спорт в Германии в 1981 году